

Patronymes 

 Arcangelo Salimbeni (1530/1540 - v.1580) peintre siennois du .
 Alessandro Salimbeni (1867 - 1942), médecin et biologiste.
 Enrico Salimbeni,  ( - ..., acteur et metteur en scène contemporain.
 Jean Salimbeni,  (1911 - 1973), accordéoniste, auteur-compositeur.
 Jacopo Salimbeni ou (Jacopo di San Severino) (San Severino Marche, v.1370/1380 - ap.1426) est un peintre italien gothique du Quattrocento.
 Leonardo Salimbeni (1752 - 1823), ingénieur et mathématicien italien
 Leonardo Salimbeni (1829 - 1889), ingénieur et académicien italien
 Lorenzo Salimbeni (ou Lorenzo di San Severino), (San Severino Marche, 1374 – début des années 1420), est un peintre italien gothique du Quattrocento.
 Ventura Salimbeni (Ventura di Archangelo Salimbeni ou Bevilacqua) (Sienne,  - 1613) est un peintre et un graveur italien maniériste, un des derniers représentants de l'école siennoise.
 Virgilio Salimbeni coureur cycliste italien (1922-2011)

Astronomie 
 (78125) Salimbeni – astéroïde

Voir aussi 
 Palazzo Salimbeni à Sienne en Toscane
 Piazza Salimbeni à Sienne en Toscane.